Amerikai Egyesült Államok
 Grimes, alabamai település
 Grimes, iowai település
 Grimes, kaliforniai település
 Grimes, virginai település
 Grimes megye (Texas)
Egyéb
Grimes (1988), kanadai énekesnő